Ouderkerk (gemeente); een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Ouderkerk aan den IJssel; plaats in de gemeente Krimpenerwaard in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Ouderkerk aan de Amstel; een plaats in de gemeente Ouder-Amstel en Amstelveen, in de Nederlandse provincie Noord-Holland

Zie ook:
 Ouwerkerk; een dorp in de gemeente Schouwen-Duiveland, in de Nederlandse provincie Zeeland